Клеоме (клеома) сероватая () — однолетнее травянистое растение рода  семейства .

Распространение и экология 
Распространён на юге европейской части России, Украине, Кавказе, в некоторых районах Средней Азии.

Растёт на осыпях горных склонов, по речным долинам, на песчаных и галечных прибрежных местах, иногда на сорных местах.

Неприхотлив к условиям произрастания.

Ботаническое описание 
Однолетнее ветвистое растение высотой до 50 см.

Стебель шероховатый от железистых щетинок.

Листья тройчатые на черешках, не превышающих длину листочков, последние цельнокрайные, продолговато-ланцетные, линейные на очень коротких черешочках.

Соцветия в конечной кисти; цветки розовато-белые. Наружные листочки околоцветника продолговатые или почти треугольные, по краю часто черноватые, суженные в ноготок.

Плоды стручковидные, узкие, почти линейные, при созревании темнеющие.

Цветёт в июне—июле. Плоды созревают в июле—августе.

Растительное сырьё 
Химический состав изучен недостаточно. В плодах содержится эфирное масло с очень резким запахом; в плодах — 10 % жирного масла. Острый пряный запах всей надземной части обусловлен наличием эфирного масла.

Значение и применение 
Зрелые плоды растения известны населению Кавказа под названием «левантская горчица» и издавна применяются в качестве приправы вместо настоящей горчицы. Кроме того, надземные части вместе с недозрелыми плодами могут употребляться как пряность. Клеоме испытана и одобрена в качестве пряности при обработке рыбы.

Примечания

Литература 
 

Клеомовые
Пряности